Corythoraptor jacobsi (lat. "ladrón crestado de Louis L. Jacobs") es la única especie conocida del género extinto Corythoraptor de dinosaurio terópodo ovirraptórido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 74 millones de años, en el  Campaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Corythoraptor fue un ovirraptórido de tamaño medio de aproximadamente 1,6 metros de largo, que alcanzaba su tamaño máximo a la edad de ocho años. Al igual que sus parientes tenía plumas, además de poseer pequeñas alas y un pico no dentado. Tenía una cresta muy característica, diferente a la de otros ovirraptóridos, la cual se compara a la del actual casuario. Dicha cresta y otras características del cráneo lo diferencian de su pariente más cercano, Huanansaurus.

Descubrimiento e investigación
 
El holotipo, JPM-2015-001, o espécimen tipo, es un esqueleto casi completo de un individuo de aproximadamente siete u ocho años, sin las vértebras caudales distales pero que consta de cráneo y mandíbula inferior. Es uno de los especímenes de ovirraptóridos mejor preservados que se han encontrado hasta el momento. Fue descubierto en Ganzhou, provincia de Jianxi, al sur de China, en sedimentos de la, Formación Nanxiong, cerca de una estación de tren.  La especie tipo, C. jacobsi fue nombrada en honor al paleontólogo Louis L. Jacobs.

Clasificación

Los análisis filogenéticos posicionan a Corythoraptor como un miembro de la familia Oviraptoridae, formando un clado con Huanansaurus que es su pariente más próximo, y Citipati, un taxón no identificado, Rinchenia, Oviraptor y otros parientes cercanos de ese mismo clado.

Filogenia
Debajo un cladograma de Oviraptoridae basado en el análisis filogenético de Lü et al. de 2017.

Paleobiología

Función de la cresta
 
Los indicios que se tienen sobre la función de la cresta se han conseguido comparándola con la de los casuarios y otros ovirraptóridos; varias funciones potenciales se han identificado, pues se cree que tenía más de un propósito. Una de las funciones en los actuales casuarios es la termorregulación, y la similitud estructural de la cresta de Corythoraptor hace que esta haya podido tener una función parecida o igual. Otra posible función pudo ser la de detectar y producir bajas frecuencias sonoras para la detección de depredadores o para comunicarse con otros individuos. De todas formas, los profesionales advierten que es probable que estas no fueran las funciones principales de la estructura, puesto que además no se sabe cual de ambos sexos portaba la cresta. En su lugar, sugieren que la cresta tenía una función fundamentalmente visual y de exhibición que les facilitaría las relaciones socio-sexuales.

Referencias 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia